Шпильки:
 «Шпильки» — польский сатирический журнал.
 «Шпильки» — российская женская музыкальная группа второй половины 2000-х годов.
 «Шпильки» — фильм режиссёра Андрея Коршунова.
 «Шпильки» — телесериал.

Топоним

Белоруссия

Гродненская область 
 Шпильки — деревня в Лидском районе Гродненской области.

Минская область 
 Шпильки — деревня в Демидовичском сельсовете Дзержинского района Минской области;
 Шпильки — деревня в Фанипольском сельсовете Дзержинского района Минской области.